

События 
 Создание афинского флота.
 Фемистокл избирается стратегом.
 482 и 478 — Победы Гиерона на Пифийских скачках.
 Гелон захватывает Мегары Гиблейские (Сицилия).

Римская республика 
 Консулы: Квинт Фабий Вибулан (во 2-й раз) и Гай Юлий Юл.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Весной чжэнский полководец Хань Да разбил войско Сун при Янь (местность в Чжэн) и пленил сунцев.
 Весной (по «Чуньцю», летом) в Хуанчи состоялась встреча уского вана, цзиньского гуна (которого сопровождал Чжао Цзянь-цзы) и луского гуна. Отборные войска У находились на севере.
 Летом умер сюйский князь (нань) Чэн (Юань-гун), осенью похоронен.
 Летом чуский военачальник гун-цзы Шэнь напал на Чэнь.
 В 6 луне, в день бин-цзы, юэский ван Гоу Цзянь напал на У с армией в 49000 бойцов; в день и-ю 5000 воинов Юэ сражались с войсками У при Гусюнъи; на следующий день бин-сюй юэсцы взяли в плен уского наследника Ю (он затем был убит); на следующий день дин-хай юэский ван вступил в столицу У, сжёг террасу Гусу и захватил корабль вана. юэская армия Фань Ли и Шэ Юна выступила по течению Хуай, чтобы отрезать обратный путь усцам. уский ван, узнав о поражении, казнил 7 вестников, чтобы известие не распространилось.
 В 7 луне правители Цзинь и У спорили о старшинстве в Хуанчи. По версии «Го юй» и гл.39 и 43 «Ши цзи», старшинство было за У, по версии «Цзо чжуань» и гл.31 «Ши цзи» — за Цзинь, цзинец Чжао Ян угрожал напасть на У, и старшинство осталось за Цзинь. По рассказу «Го юй», Вансунь Ло предложил ускому вану план (эпизод 234 «Го юй»), и тогда уские войска выстроились в боевом порядке и двинулись против цзиньцев. После переговоров (эпизод 235 «Го юй») был заключён договор, в котором правители именовались У-гун (старший) и Цзинь-хоу (младший) (согласно же «Цзо чжуань», правитель У согласился на титул цзы, как и сказано в «Чуньцю»).
 уский посол Вансунь Гоу отправился в Чжоу сообщить о деяниях У (эпизод 236 «Го юй»).
 уский ван хотел напасть на Сун, но Бо Пэй отговорил его (по рассказу «Го юй», уский ван лишь прошёл с войском через Сун, чтобы устрашить его), и ван вернулся домой и послал щедрые дары в Юэ, чтобы заключить мир, на что Юэ согласилось.
 Осенью луский гун вернулся со съезда. В 9 и 12 лунах в Лу появилась саранча.
 Осенью цзиньский полководец Уй Мань-до вторгся в Вэй.
 В 11 луне появилась комета на востоке.
 В 11 луне разбойники убили чэньского сановника Ся Цюй-фу.

См. также

Примечания